Herba
 Herbes medicinals
 Fines herbes
 Males herbes
 Herbes, beguda alcohòlica anisada típica de Mallorca, Eivissa i Formentera
 Herbes Eivissenques
 Herbes de Mallorca

Vegeu també 
 Herbers, municipi de la comarca dels Ports de Morella, al nord-oest del País Valencià.